Pembroke College – college dell'Università di Cambridge.
Pembroke College – college dell'Università di Oxford.
 Pembroke College, ex college femminile della Brown University, nella quale è confluito nel 1971.
 Università della Carolina del Nord a Pembroke, in passato conosciuta col nome di Pembroke State College.